Юйшу (玉树) — городской уезд в Юйшу-Тибетском автономном округе провинции Цинхай (КНР).
 Юйшу (榆树) — городской уезд города субпровинциального значения Чанчунь (КНР).